William Kinney ist der Name folgender Personen:
* William Kinney (Politiker) (1781–1843), US-amerikanischer Politiker, 1826–1830 Vizegouverneur von Illinois
 William R. Kinney (1883–1921), US-amerikanischer Politiker, 1909–1911 stellvertretender Gouverneur von Tennessee

Siehe auch:
 William Kenney (Leonard William Kenney; * 1946), römisch-katholischer Weihbischof in Birmingham